Станова́я — бывшая деревня Площанского сельского совета (ныне Становлянского сельского поселения) Становлянского района Липецкой области. Ныне — в составе села Становое.

Возникла в первой четверти XVII века. В документах 1778 года отмечается как деревня Становая (Седельная) с 27 дворами однодворцев; она тогда располагалась по обе стороны истока Станового оврага. Отсюда — название.

В 1874 году рядом прошла железнодорожная линия Елец — Узловая; образованную здесь станцию назвали Становой.

В 1880 году, согласно документам, была центром Становлянской волости.

В 1984 году с расширением села Плоского (Станового) вошла в его состав.

Источники 
 

Упразднённые населённые пункты Становлянского района